Макси́м Влади́мирович Че́пик (2 марта 1970 года, Якутск, СССР) — украинский артист балета, ведущий мастер сцены Национальной оперы Украины им. Т. Шевченко, заслуженный артист Украины (1994), педагог.

Биография 

Максим Чепик родился 2 марта 1970 года в Якутске (Россия). В 1988 году окончил Новосибирское хореографическое училище (педагог В. Ф. Владимиров).

В училище сложился постоянный творческий дуэт с Анной Дорош 

1988—1989 — артист Новосибирского театра оперы и балета.

1989—1998 — ведущий солист Днепропетровского театра оперы и балета.

Дуэт Анны Дорош и Максима Чепика стал знаменательным в истории днепропетровского балета. 

С 1999 года — ведущий мастер сцены балетной труппы Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко.

В киевском театре педагог-репетитор М.Чепика и А.Дорош - народный артист Украины Николай Прядченко.

Педагог сценической практики в Киевской муниципальной украинской академии танца имени Сержа Лифаря.

Репертуар 
Классический танцовщик романтического амплуа.

 «Лебединое озеро» — Зигфрид
 «Спящая красавица» — Дезире
 «Жизель» — Альберт
 «Раймонда» — Жан де Бриен
 «Корсар» — Конрад
 «Дон Кихот» — Базиль
 «Щелкунчик» — Принц
 «Кармен-сюита» в хореографии А.Алонсо — Хозе
 «Лесная песня» М.Скорульского в хореографии В.Вронского — Лукаш
 «Спартак» А.Хачатуряна в хореографии А.Шекеры — Спартак
 «Венский вальс» в хореографии А.Рехвиашвили — Франц
 «Шехеразада» на музыку Н.Римского-Корсакова в постановке В.Яременко — Золотой раб
 «Грек Зорба» М.Теодоракиса в хореографии Л.Мясина — Зорба
 «Легенда о любви» А.Меликова в хореографии А.Шекеры— Ферхад
 «Лилея» К.Данькевича — Степан
 «Викинги» Е.Станковича в хореографии В.Литвинова — Гаральд
 «Картинки с выставки» на музыку М.Мусоргского в хореографии Р.Поклитару — Кутюрье
 «Сюита в белом» на музыку Э.Лало в хореографии С.Лифаря — Адажио

"Первоклассный балетный кавалер М.Чепик <...> Выдающимся актерским достижением М.Чепика стал изысканно-эротичный, пленяющий мужественной пластичной кантиленой образ Золотого раба в балете "Шехеразада" на музыку одноименной симфонической сюиты Н.Римского-Корсакова по мотивам арабских сказок "1001 ночь".

Гастроли 

Гастролировал в Швейцарии, Германии, Испании, Италии и других странах.

Награды 
 1994 — Заслуженный артист Украины

Примечания

Литература 
 Туркевич В.Д., Хореографічне мистецтво України в персоналіях. Киев, 1999. - С.202.
 Станишевский Ю. Украинский балетный театр. Киев: Музична Україна, 2008. - С.321.
Персоналии:Днепропетровский театр оперы и балета
Заслуженные артисты Украины
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Персоналии:Новосибирский театр оперы и балета